Marianne Jørgensen kan henvise til

 Marianne Jørgensen (billedkunstner) - en dansk billedkunstner og billedhugger
 Marianne Jørgensen (forfatter) - en dansk forfatter
 Marianne Jørgensen (curlingspiller) - en dansk curlingspiller og EM-deltager
 Marianne Jørgensen (skuespiller) - en dansk skuespiller